Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der palästinensischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der palästinensische Fußballverband PFA wurde 1962 gegründet. Das erste Länderspiel fand zuvor schon am 26. Juli 1953 gegen Ägypten statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Palästinas aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft / PAS = Panarabische Spiele
 ANP = Arabischer Nationenpokal / PNP = Palästinensischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der palästinensischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der palästinensischen Mannschaft

1953 bis 1969

1970 bis 1979

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die palästinensische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 59 andere Nationalmannschaften aus vier Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 42 der derzeit abzüglich Palästinas 46 Nationalmannschaften der AFC
 11 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 2 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörten

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF und OFC hat Palästina bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele (einschließlich des Mandatgebietes Palästina) bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Februar 2004) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Palastina
!